Heterosquilloides är ett släkte av kräftdjur. Heterosquilloides ingår i familjen Tetrasquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Heterosquilloides